Amilcare Guaschino – allenatore di calcio italiano
 Paolo Guaschino – ex calciatore italiano